Юзе — коммуна во Франции, в департаменте Ардеш.
 Юзе — коммуна во Франции, в департаменте Верхние Пиренеи.